Il termine Gurabo è un toponimo di origine taina che può riferirsi alle seguenti località:

Gurabo (Repubblica Dominicana) – sobborgo di Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana.
Gurabo (Porto Rico) – città di Porto Rico.